Клиффорд «Клифф» Паркер Робертсон III (; 9 сентября 1923, Ла-Холья — 10 сентября 2011, Стоуни-Брук, Брукхейвен) — американский актёр, обладатель премии «Оскар» за главную роль в фильме «Чарли». Также известен ролью Бена Паркера в трилогии о Человеке-пауке.

Наиболее известен по участию в фильмах «Чарли» и «Три дня Кондора».

Биография 
Клифф Робертсон родился 9 сентября 1923 года в районе города Сан-Диего, Ла-Холья, штат Калифорния, в семье Одри Робертсон и Клиффорда Паркера Робертсон.

Учился в колледже  и недолгое время работал журналистом.

В 1969 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Чарли Гордона в фильме «Чарли».

Был членом жюри на 39-м Берлинском международном кинофестивале.

Скончался 10 сентября 2011 года в своем доме в Нью-Йорке, спустя день после своего 88-го дня рождения.

Личная жизнь 
В 1957 году Клифф Робертсон женился на бывшей жене актёра Джека Леммона, Синтии Стоун. От этого брака у Робертсона есть дочь. Они развелись в 1960 году.

В 1966 году Робертсон женился на Дине Мэрилл, от которой у него также была дочь Хизер (скончалась от рака в 2007 году). Они развелись в 1986 году.

Хобби актёра — авиация. Робертсон владел бипланом De Havilland Tiger Moth, монопланом Messerschmitt Bf.108 Taifun и истребителем Supermarine Spitfire.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактёры США
Выпускники Антиохийского колледжа